Сурат:

 Сурат — город на западе Индии, административный центр одноимённого округа.
 Сурат — округ в штате Гуджарат.
 Сурат, Александр Владимирович (1947—2016) — генеральный директор ОАО «Амурские коммунальные системы», бывший губернатор Амурской области.
 Сурат, Ирина Захаровна (род. 1959) — советский и российский филолог, критик, исследователь русской литературы, пушкинист.